Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1985 si disputò dal 14 marzo al 1º aprile 1985. Si trattò della 47ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Villanova Wildcats allenati da Rollie Massimino, al primo successo della loro storia. Ed Pinckney venne eletto Most Outstanding Player.

Risultati

East Region

West Region

Southeast Region

Midwest Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Rollie Massimino
Vice-allenatori: Mitch Buonaguro, Steve Lappas

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1985
Campionato di pallacanestro NCAA Division I